Liești se poate referi la:

 Liești, Galați
 Liești (Priponești), Galați
 Liești, Vrancea

Toponime românești